Mészáros Norbert (1980) labdarúgó
Mészáros Norbert (?) politikus (Civil Mozgalom)